Vallejos ist der Familienname folgender Personen:

 Leopoldo Vallejos (* 1944), chilenischer Fußballtorwart
 Mario Sergio Ortiz Vallejos (1936–2006), chilenischer Fußballspieler
 Tomás Vallejos (* 1984), argentinischer Rugby-Union-Spieler